Družby narodiv (ukrajinsky ) je stanice kyjevského metra na Syrecko-Pečerské lince.

Charakteristika 
Stanice je pylonového typu, pylony jsou obloženy dekorativními cihlami.

Na konci nástupiště se nacházejí eskalátory ústící do podchodu pod ulici Družby Národiv.

Odkazy

Reference

Související články 
 Metro v Kyjevě
 Syrecko-Pečerska (linka metra v Kyjevě)

Externí odkazy 
  

Stanice metra v Kyjevě